Frida har flere betydninger:

 Frida - pigenavn
 Frida (film) - mexicansk film fra 2002 om Frida Kahlo

Se også 
 Fridas første gang - dansk film fra 1996 af Charlotte Sachs Bostrup
 Frække Frida og de frygtløse spioner - dansk film fra 1994 af Søren Ole Christensen